Рудольф Гернес (Гёрнес, Хёрнес, ; 7 октября 1850, Вена — 20 августа 1912, Юдендорф-Штрасенгель, Штирия, Австро-Венгрия) — австрийский  и палеонтолог. Профессор (1876). Доктор философии (1875).
Член-корреспондент Академии наук Австрии.

Биография 
Сын геолога и палеонтолога Морица Гернеса-старшего. Брат известного археолога и историка Морица Гернеса.

Изучал естественных науки в Венском университете. Ученик Эдуарда Зюсса. С 1873 работал ассистентом минералогического отдела венского музея естествознания. С 1876 — доцентом геологии, позже стал профессором геологии в университете Граца.

За время работы описал геологическую историю Южного Тироля и прилегающих к нему районов Венето и опубликовал многочисленные отчеты. Как палеонтолог занимался изучением ископаемых третичного периода, одного из двух геологических периодов кайнозойской эры.

Известен своими исследовании в области землетрясении. В 1878 году он предложил классификацию землетрясений:
 просадочные землетрясения,
 вулканические землетрясения
 тектонические землетрясения.

В 1893 году опубликовал подробный с геологической точки зрения учебник по теории землетрясений (Erdbebenkunde).

Избранные публикации 
 Die Gastropoden der Meeresablagerungen der I. und II. miocänen Mediterranstufe. In: Abhandlungen der Geologischen Reichsanstalt, 1879-82
 Elemente der Paläontologie, Verlag von Veit & Comp., Leipzig 1884
 Erdbebenkunde, Verlag von Veit & Comp., Leipzig 1893
 Zur Ontogenie und Phylogenie der Cephalopoden. In: Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt Band LIII, 1903, Heft 1, Verlag der k. k. Geologischen Reichsanstalt, in Comission bei R. Lechner (W. Müller), Wien 1903, S. 1 — 32.

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 
 Rudolf Hoernes

Палеонтологи XIX века
Палеонтологи Австрии
Геологи Австрии
Геологи XIX века
Доктора философии
Члены Австрийской академии наук